Theia eller Thea har flere betydninger:

 Theia – gudinde
 Theia (planet) – hypotetisk planet